

Узбекские ханства 
Правители государственных образований, существовавших на территории современного Узбекистана, именовались ханами, эмирами, биями и т. д.

В составе Российской империи 

Кокандское ханство было в составе Российской империей в 1876 году и включено в состав Туркестанского Генерал-Губернаторства на правах сначала Кокандской автономии, а затем Ферганской области. Туркестанское Генерал-Губернаторство было преобразовано в Туркестанский край 12 июня 1886 года, в Туркестанскую Советскую Федеративную Республику 30 апреля 1918 года, в Туркестанскую ССР 1 сентября 1920 года. 27 октября 1924 года ТССР была расформирована.

Туркестанские генерал-губернаторы:

14 июля 1867 — 4 мая 1882: Константин Петрович Кауфман
25 мая 1882 — 1 февраля 1884: Михаил Григорьевич Черняев
1 февраля 1884 — 28 октября 1889: Николай Оттонович фон Розенбах
28.10.1889 — 17.03.1898: Александр Борисович Вревский
28.03.1898 — 01.01.1901: Сергей Михайлович Духовской
23.01.1901 — 18.05.1904: Николай Александрович Иванов
22.06.1904 — 24.11.1905: Николай Николаевич Тевяшев
28.11.1905 — 15.08.1906: Деан Иванович Субботич
??.??.1906 — ??.??.1906: Евгений Осипович Мациевский
??.09.1906 — ??.03.1908: Николай Иванович Гродеков
02.05.1908 — ??.03.1909: Павел Иванович Мищенко
17.03.1909 — ??.??.1910: Александр Васильевич Самсонов
??.??.1910 — ??.??.1911: Василий Иванович Покотило
??.??.1911 — ??.??.1914: Александр Васильевич Самсонов
??.??.1914 — ??.??.1916: Фёдор Владимирович Мартсон
??.??.1916 — ??.??.1916: Михаил Романович Ерофеев
??.??.1916 — 07.04.1917: Алексей Николаевич Куропаткин

В составе России после февральской революции 1917 года 
07.04.1917 — 25.05.1917: Николай Николаевич Щепкин — председатель Туркестанского комитета Временного правительства по Управлению.
17.04.1917 — областной комиссар
06.06.1917 — 14.09.1917: Владимир Петрович Наливкин — председатель Туркестанского комитета Временного правительства по Управлению.
25.09.1917 — 2.11.1917: Павел Александрович Коровиченко — Генеральный комиссар Временного правительства по управлению Туркестанским краем и командующий войсками Туркестанского военного округа.

Туркестанская АССР в составе РСФСР 
15.11.1917 — 30.10.1918 Фёдор Иванович Колесов (1891—1940) — председатель Совета Народных Комиссаров
02.11.1917 — В. А. Подпалов председатель Временного Исполнительного Комитета

Узбекская ССР в составе СССР 

Руководство Узбекской ССР было коллективным. На высшем (республиканском) уровне оно осуществлялось Бюро ЦК и секретариатом ЦК Коммунистической партии Узбекистана, Советом министров Узбекской ССР и Президиумом Верховного Совета Узбекской ССР.

На областном уровне руководство областью представляли первый секретарь обкома КП Узбекистана, председатели областного совета и исполкома областного совета, руководители областных управлений КГБ и МВД.

Первые секретари ЦК КП Узбекистана 
 1921 — ноябрь 1922 — Назир Тюрякулович Тюрякулов
 декабрь 1923 — февраль 1925 — Абдулло Рахимбаевич Рахимбаев
 13 февраля 1925—1927 — Владимир Иванович Иванов
 1927 — апрель 1929 — Куприян Осипович Киркиж
 апрель 1929 — 11 июня 1929 — Николай Фёдорович Гикало
 11 июня 1929 — декабрь 1929 — Исаак Абрамович Зеленский
 декабрь 1929 — сентябрь 1937 — Акмаль Икрамович Икрамов
 5 сентября 1937 — 21 сентября 1937 — Джура Тюрябеков (и. о.)
 21 сентября 1937 — 27 сентября 1937 — Павел Никитович Яковлев (и. о.)
 27 сентября 1937 — апрель 1950 — Усман Юсупович Юсупов
 апрель 1950 — август 1950 — Сиродж Нурутдинов
 август 1950 — 22 декабря 1955 — Амин Ирматович Ниязов
 22 декабря 1955 — 28 декабря 1957 — Нуритдин Акрамович Мухитдинов
 28 декабря 1957 — 15 марта 1959 — Сабир Камалович Камалов
 15 марта 1959 — 31 октября 1983 — Шараф Рашидович Рашидов
 3 ноября 1983 — 12 января 1988 — Инамжон Бузрукович Усманходжаев
 12 января 1988 — 23 июня 1989 — Рафик Нишанович Нишанов
 23 июня 1989 — 3 ноября 1991 — Ислам Абдуганиевич Каримов

Главы республики 
Председатель ревкома
 5 декабря 1924 — 17 февраля 1925 — Файзулла Губайдуллаевич Ходжаев

Председатели Центрального Исполнительного Комитета
 1920—1921 — Назир Тюрякулович Тюрякулов
 17 февраля 1925 — 19 июля 1938 — Юлдаш Ахунбабаевич Ахунбабаев

Председатели Президиума Верховного Совета
 21 июля 1938 — 28 февраля 1943 — Юлдаш Ахунбабаевич Ахунбабаев
 22 марта 1943 — 14 марта 1947 — Абдували Муминов
 17 марта 1947 — 21 августа 1950 — Амин Ирматович Ниязов
 21 августа 1950 — 24 марта 1959 — Шараф Рашидович Рашидов
 24 марта 1959 — 25 сентября 1970 — Ядгар Садыковна Насриддинова
 25 сентября 1970 — 20 декабря 1978 — Назар Маткаримович Матчанов
 20 декабря 1978 — 21 декабря 1983 — Инамжон Бузрукович Усманходжаев
 21 декабря 1983 — 9 декабря 1986 — Акил Умурзакович Салимов
 9 декабря 1986 — 9 апреля 1988 — Рафик Нишанович Нишанов
 9 апреля 1988 — 6 марта 1989 — Пулат Киргизбаевич Хабибуллаев
 6 марта 1989 — 24 марта 1990 — Мирзаолим Ибрагимович Ибрагимов

Президент
 24 марта 1990 — 2 сентября 2016 Ислам Абдуганиевич Каримов

Главы правительства 
Председатели Совета Народных Комиссаров
 17 февраля 1925 — 17 июня 1937 — Файзулла Губайдуллаевич Ходжаев
 26 июня 1937 — октябрь 1937 — Абдулла Каримович Каримов
 октябрь 1937 — июль 1938 — Султан Сегизбаев
 23 июля 1938 — 15 марта 1946 — Абдуджабар Абдужабарович Абдурахманов

Председатели Совета Министров
 15 марта 1946 — 21 августа 1950 — Абдуджабар Абдужабарович Абдурахманов
 21 августа 1950 — 18 мая 1951 — Абдуразак Мавлянов
 18 мая 1951 — 7 апреля 1953 — Нуритдин Акрамович Мухитдинов
 7 апреля 1953 — 18 декабря 1954 — Усман Юсупов
 18 декабря 1954 — 22 декабря 1955 — Нуритдин Акрамович Мухитдинов
 22 декабря 1955 — 30 декабря 1957 — Сабир Камалович Камалов
 30 декабря 1957 — 16 марта 1959 — Мансур Зияевич Мирза-Ахмедов
 16 марта 1959 — 27 сентября 1961 — Ариф Алимович Алимов
 27 сентября 1961 — 25 февраля 1971 — Рахманкул Курбанов
 25 февраля 1971 — 19 ноября 1984 — Нармахонмади Джураевич Худайбердыев
 19 ноября 1984 — 21 октября 1989 — Гайрат Хамидуллаевич Кадыров
 21 октября 1989 — 26 марта 1990 — Мирахат Мирхаджиевич Миркасымов
 26 марта — 1 ноября 1990 — Шукурулла Рахматович Мирсаидов
 13 ноября 1990 — 13 января 1992 — Ислам Абдуганиевич Каримов (глава правительства как президент)

Независимый Узбекистан

Президенты Республики Узбекистан 

Таким образом, Ислам Абдуганиевич Каримов находился во главе Узбекистана с 23 июня 1989 года:

 23 июня 1989 — 24 марта 1990 как Первый секретарь ЦК КП Узбекистана;
 24 марта 1990 — 31 августа 1991 как Первый секретарь ЦК КП Узбекистана — Президент Узбекской ССР;
 31 августа 1991 — 2 сентября 2016 как Президент Республики Узбекистан.

Политики Узбекистана